Пи́тер Э́двард О́стлинг (Peter Edward Ostling; род. 22 июля 1944, Голливуд, Калифорния, США), более известный как Питер Джейсон (Peter Jason) — американский актёр и продюсер, наиболее известный по ролям в фильмах Уолтера Хилла и Джона Карпентера.

Биография 
Питер Эдвард Остлинг родился 22 июля 1944 года в Голливуде. Вырос в городе Бальбоа. Окончил Университет Карнеги — Меллон.

Карьера 
Снялся в 12 фильмах Уолтера Хилла и в 7 фильмах Джона Карпентера.

В 1995 году занимался подбором актёров для фильма «Деревня проклятых».

В 1998 году озвучил сержанта Дорнана в игре Fallout 2. Также озвучивал Диззи Уоллина в играх Gears of War 2 (2008) и Gears of War 3 (2011).

В 2002 году снимался в рекламе Microsoft (.NET).

Личная жизнь 
В 1979 женился на Эллен Джейсон.

Избранная фильмография 
Фильмография актёра включает более чем двести фильмов и сериалов.

Примечания

Ссылки 

Продюсеры США
Киноактёры США